Mousse bezeichnet:
 Mousse, eine cremige Speise von besonders lockerer Konsistenz
 Mousse (Kosmetik), eine Art von Makeup, die besonders leicht aufzutragen ist
 Mousse (Rance), ein Nebenfluss des Rance in der Region Midi-Pyrenées
 Mousse (Rennsport), ein Schlauchersatz im Rennsport

Sonstiges:
 Kap Mousse, Kap an der Küste des Adélielands, Antarktika

Siehe auch:
 Moussé
 Mousset